Истомино — деревня в Селтинском районе Удмуртской Республики. Входит в состав муниципального образования «Халдинское» (Халдинское сельское поселение).

История 
«Список населённых мест Вятской губернии» за 1859—1873 гг. приводит данные:

Истомин, поч. каз. при рч. Нузыке, входит в Малмыжский уезд, Стан 1. Местность: по правую сторону Сибирского почтового тракта, от г. Малмыжа на Пермь

География 
Село находится у р. Нузык и образованного её запруживанием искусственного водоёма (пруда).

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Селты: 20 км.

областного центра Ижевск: 88 км.

 Ближайшие населенные пункты
Расстояния указаны по прямой
 д. Мельничата (↑ 1 км)
 д. Мокроусово (↙ 1.9 км)
 д. Сидоров Полом (↖ 2 км)
 с. Халды (↑ 3.1 км)
 д. Карсовай (↓ 3.9 км)
 д. Мокрушино (↘ 3.9 км)
 д. Русская Бия (↗ 4 км)
 д. Сыбаиха (↙ 4.5 км)
 д. Удмуртская Бия (↗ 4.6 км)
 с. Лекшур (↙ 4.7 км)
 д. Одинцово (↘ 4.9 км)
 д. Сюрзи (→ 4.9 км)
 д. Гульцо (↓ 5.4 км)
 д. Правый Лекшур (↙ 5.5 км)
 д. Адзи (↗ 5.6 км)
 д. Мухачи (↓ 5.8 км)
 д. Каменный Ключ (↙ 6.3 км)
 д. Бигеней (↑ 6.6 км)
 д. Мугло (→ 6.9 км)
 д. Кожиль (↖ 7.1 км)

Население

Транспорт 
Поселковые (сельские) дороги.

Примечания

Ссылки 
 Истомино на сайте «Родная Вятка».
 Истомино на Викимапии

Населённые пункты Селтинского района